Palmeiland (Aruba), een eiland bij Aruba
 Palmeiland (Florida), een van de ringeilanden bij Biscayne Bay
 Palmeiland (Grenadines), een van de eilanden van Saint Vincent en de Grenadines
 Palmeiland (Queensland), een eiland bij de Australische staat Queensland
 De Palmeilanden, een groep kunstmatige eilanden bij Dubai in de vorm van een palmboom